Lehtoniemi bezeichnet:

 Lehtoniemi (Ort), Ort in Finnland
 Lehtoniemi (Unternehmen), ehemaliges finnisches Schiffbauunternehmen